Turrniej na 100-lecie piłkarskiej federacji Szwajcarii 1995 – turniej towarzyski na 100-lecie piłkarskiej federacji Szwajcarii odbył się w 1995 roku. W turnieju uczestniczyły zespoły: gospodarzy, Włoch i Niemiec.

Mecze

Tabela końcowa 

Triumfatorem turnieju 100-lecie piłkarskiej federacji Szwajcarii 1995 został zespół Niemiec.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Szwajcarii
1995 w piłce nożnej
1995 w Szwajcarii
Sport w Lozannie
Sport w Zurychu
Sport w Bernie